Albert Von Gunter (1911. szeptember 13. – ?) svájci nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Játékvezetésből vizsgázva lakókörzetének Labdarúgó-szövetsége által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A Svájci Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével a Super League játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett.

Nemzetközi játékvezetés 
A Svájci labdarúgó-szövetség JB a FIFA JB felkérésre az 1954-es labdarúgó-világbajnokságra partbíróként küldte. A tornán a nemzeti partbírók még nem tartoztak a FIFA JB keretéhez. A FIFA JB központi nyelvei közül a németet beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen partbíróként segítette működő társát.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Svájcba az V., az 1954-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB kifejezetten partbíróként foglalkoztatta. FIFA JB nyolc svájci nemzeti játékvezetőt hívott meg, akik a világbajnoki tornán csak partbíróként tevékenykedtek. Kettő csoportmérkőzésen segítette a játékvezető munkáját. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon:  2.

1954-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Svájci labdarúgó-játékvezetők
1911-ben született személyek
A 20. században elhunyt személyek